Vecilla puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Vecilla de la Vega, localidad del municipio de Soto de la Vega en la provincia de León;
 La Vecilla, municipio de la provincia de León;
 La Vecilla de Curueño, localidad de dicho municipio;
 Becilla de Valderaduey, municipio de la provincia de Valladolid;
 Vecilla de la Polvorosa, localidad del municipio de Morales de Rey en la provincia de Zamora;
 Vecilla de Trasmonte, localidad del municipio de Villanázar en la provincia de Zamora.